Rue Saint-Romain à Lyon
 Rue Saint-Romain, voie du  de Paris
 Rue Saint-Romain, voie de Rouen